Phrynichos, Phrynichus ou Phrynique (en grec ancien  / Phrúnikhos, en latin ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Phrynichos le Tragique, un poète tragique athénien (VI-) ;
 Phrynichos le Comique, un poète comique athénien () ;
 Phrynichos, un homme politique athénien () ;
 Phrynichos Arabios, un grammairien, rhéteur et sophiste ( ap. J.-C.).

Biologie  
 Phrynichus est un genre d'amblypyge.